Cristina Guzmán es el título y nombre de la protagonista de una novela de Carmen de Icaza y puede referirse a:

Cristina Guzmán, profesora de idiomas, la novela de 1936 de Carmen de Icaza.
Cristina Guzmán, adaptación cinematográfica en 1943 de la novela de Carmen de Icaza.
Cristina Guzmán (telenovela), telenovela, que aprovecha el nombre de la novela y el tema de las gemelas, escrita por Caridad Bravo Adams.
Cristina Guzmán, adaptación cinematográfica en 1968  de la novela de Carmen de Icaza